Лисе́ла ()
 Лисела (народность) — народность, проживающая в северной части индонезийского острова Буру.
 Лисела (язык) — австронезийский язык, используемый народностью Лисела.